Thylmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Thylmann (* 1978), deutscher Unternehmer
 Karl Thylmann (1888–1916), deutscher Dichter und Grafiker

Siehe auch:
 Thielmann
 Tilmann